John Nelson (1534-1578) – sacerdote e martire
 John Nelson (1791-1860) – procuratore generale degli Stati Uniti 
 Candy Nelson (1849-1910) – giocatore di baseball
 John M. Nelson (1870-1955) – politico statunitense
 John Nelson (1908-1991) – politico australiano
 John Nelson (1912-1993) – generale inglese
 John Nelson (nato nel 1941) – direttore d'orchestra statunitense
 John Allen Nelson (nato 1959) – attore statunitense
 John Nelson (nato nel 1979) – giocatore di baseball
 John Nelson – nuotatore statunitense
 John Nelson – fondatore delle forze speciali SWAT
 John Nelson – effettista statunitense
 John Nelson – calciatore statunitense

 Johnny Nelson – pugile